Мусоровцы () — село,
Капустинский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122483904. Население по переписи 2001 года составляло 216 человек .

Географическое положение 
Село Мусоровцы находится на левом берегу реки Гнезна Гнилая,
выше по течению на расстоянии в 1.5 км расположено село Шимковцы,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Красносельцы,
на противоположном берегу — село Зарудечко.
Рядом проходит железная дорога, станция Красносельцы в 2,5 км.

История 
 1832 год — дата основания.

Примечания